On connaît plus de 400 composés de formule brute . C'est notamment la forme générale des sesquiterpènes, issus de réactions du farnésyl-pyrophosphate et très largement répandus dans la nature, spécialement les plantes. Leurs noms reflètent souvent cette origine. On connaît également plus de 50 000 terpénoïdes, dont de nombreux dérivés des sesquiterpènes.

Liens externes 

 Liste des composés répertoriés dans la base de données du National Institute of Standards and Technology (NIST)
 Liste des publications répertoriées dans la base de données PubChem